Соревнования среди двоек распашных без рулевого по академической гребле среди мужчин на летних Олимпийских играх 1968 года прошли с 13 по 18 октября на одном из каналов, расположенном в районе Сочимилько, Мехико. В соревновании приняли участие 36 спортсменов из 18 стран. Действующие олимпийские чемпионы из Канады Джордж Хангерфорд и Роджер Джексон не принимали участие в соревнованиях. Хангерфорд после Игр в Токио завершил спортивную карьеру, а Джексон в Мехико выступал в зачёте одиночек.

Олимпийскими чемпионами 1968 года стали немецкие гребцы Хайнц-Юрген Боте и Йорг Лукке. Последний раз спортсмены из Германии выигрывали золото в двойках в 1928 году, когда чемпионами стали Курт Мёштер и Бруно Мюллер. Серебряная награда досталась американским гребцам Ларри Хафу и Тони Джонсону. Бронзовые награды завоевали представители Дании Петер Кристиансен и Иб Ларсен.

Призёры

Рекорды 
До начала летних Олимпийских игр 1968 года лучшее олимпийское время было следующим:

По итогам соревнований ни одному из экипажей не удалось превзойти данный результат.

Расписание

Результаты

Предварительный этап 
Первые два экипажа из каждого заезда проходили в полуфинал соревнований. Все остальные спортсмены попадали в утешительные заезды, где были разыграны ещё шесть полуфинальных мест.

Заезд 1

Заезд 2

Заезд 3

Отборочный этап 
Первые три экипажа из каждого заезда проходили в полуфинал соревнований. Остальные сборные выбывали из борьбы за медали.

Заезд 1

Заезд 2

Полуфиналы 
Первые три экипажа из каждого заезда проходили в финал соревнований. Все остальные спортсмены попадали в финал B, где разыгрывали места с 7-го по 12-е.

Заезд 1

Заезд 2

Финалы

Малый

Финал А 
Основными фаворитами олимпийского турнира являлись действующие чемпионы Европы и Панамериканских игр гребцы из США Ларри Хаф и Тони Джонсон.

В финальном заезде лучше всего старт удался австрийским гребцам, которые к отметке 250 метров лидировали, опережая гребцов из Дании почти на секунду. К середине дистанции австрийцы ещё немного увеличили отрыв, а на второе место поднялись спортсмены из ГДР. Начиная со второй половины заезда немецкие и американские гребцы серьёзно увеличили темп, выйдя в лидеры соревнований. Третьими с небольшими отрыв шли гребцы из Нидерландов. Заключительный отрезок сильнее всех прошли Хайнц-Юрген Боте и Йорг Лукке, выигравшие у Хафа и Джонсона почти секунду. Победитель заезда определялся с помощью фотофиниша, который показал преимущество немецкого экипажа над американцами в 0,15 с. Голландский экипаж не смог завершить дистанцию и в итоге бронзовую награду завоевали спортсмены из Дании.

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте Международного олимпийского комитета
 Результаты  на сайте Sports-reference.com
 Результаты на сайте Международной федерации гребли (FISA)
 Официальный олимпийский отчёт (стр. 542—544)